Glenn Davis (1924–2005) amerikai amerikaifutball-játékos
 Glenn Davis (1934–2009) háromszoros olimpiai bajnok amerikai atléta, gátfutó